

Letteratura 
 Cieli sconosciuti (Breaking the Silence) – romanzo di Diane Chamberlain, n. 172 de I nuovi bestsellers

Film 
 Breaking the Silence – film del 1992 di Robert Iscove

Musica 
 Breaking the Silence – album degli Heathen del 1987
 Breaking the Silence – traccia dell'album Operation: Mindcrime dei Queensrÿche del 1988
 Breaking the Silence – traccia dell'album Parallel Dreams di Loreena McKennitt del 1989
 Breaking the Silence – EP degli Halestorm del 2001
 Breaking the Silence – singolo dei Firewind del 2007, dall'album Allegiance
 Breaking the Silence – demo degli Assassin del 2008
 Breaking the Silence – EP dei The Letter Black del 2009
 Breaking the Silence – album degli Skin del 2010
 Breaking the Silence – nome con cui era precedentemente conosciuto il gruppo christian rock The Letter Black